Forest Hills Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Forest Hills Historic District (Indiana), ID-Nr. 83000130
 Forest Hills Historic District (North Carolina), ID-Nr. 05001476
 Forest Hills Historic District (South Carolina), ID-Nr. 07001024

Siehe auch:
 Forest Hill Historic District